

Зооніми 
 Бабак — гризун.
 Бабак альпійський
 Бабак ванкуверський
 Бабак гімалайський
 Бабак жовтобрюхий
 Бабак лісовий
 Бабак сивий
 Бабак степовий
 Бабак сірий
 Бабак Філ — знаменитий лісовий бабак з міста Панксатоні в Пенсільванії, США, який нібито вміє передбачати погоду.
 Бабак (золота монета)
 «Бабак» — пісня Людвіга ван Бетховена

Антропоніми 
 Бабак (прізвище)

Див. також 
 Бабаки
 Бабан